Triple Crown kan syfta på:
 Triple Crown (motorsport)
 Triple Crown (baseboll)
 Triple Crown (snooker)
 Triple Crown (galoppsport)
 Triple Crown (travsport)
 Triple Crown (passgångssport)